A Dallas Starsnak a 2015–2016-os szezon a 23. az alapítás óta. A csapat az észak-amerikai profi jégkorongligában, a National Hockey League-ben játszik.

Előszezon

Alapszakasz

Divízió tabella

Főcsoport tabella

Mérkőzések

Október

November

December

Január

Február

Március

Április

Rájátszás
A Dallas Stars bejutott a rájátszásba.

Nyugati konferencia negyeddöntő: Dallas Stars vs. Minnesota Wild
A Dallas Stars jutott tovább 4–2-es összesítéssel.

Nyugati konferencia elődöntő: Dallas Stars vs. St. Louis Blues

A St. Louis Blues jutott tovább 4–3-as összesítéssel.

Statisztikák

Mezőnyjátékosok

Kapusok

Díjak, mérföldkövek, rekordok

Díjak

Mérföldkövek

Alapszakasz

Rájátszás

Játékoscserék

Cserék

Szerzett szabadügynökök

Elvesztett szabadügynökök

Visszavonultak

Igazolt játékosok

Draft

Jegyzetek

Források
A csapat hivatalos oldala
A 2015–2016-os divízió tabella
A 2015–2016-os főcsoport tabella
A 2015-ös draft

A Dallas Stars szezonjai
2015 a jégkorongban
2016 a jégkorongban